Ruyigi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ruyigi (provins), 
 Ruyigi, provinshuvudstad, 

Robotskapade Burundiförgreningar